A 30 960-as számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Nyomvonala
A 3-as főút Tornyosnémeti területén lépi át Magyarország és Szlovákia országhatárát, és ameddig a határellenőrzés érvényben volt a két ország között, addig monstre határellenőrző épület működött a határátkelőhely szlovák oldalán. Az épület és az ott elvezető útszakasz jelenleg is megvan, de a 3-as főút időközben új nyomvonalra került ezen a szakaszon, ahol határellenőrző pontot már nem építettek, a régi szakasz pedig a 3729-es útszámozást kapta.

A 30 960-as út a 3-as és a 3729-es utak szétágazásánál kiépült átkötő utak egyike [illetve tulajdonképpen a kereszteződésüknél, mert már a csomópont két oldalát összekötő felüljáró is 3729-esként számozódik]. A 3729-es út 300. méterszelvényénél lévő körforgalomból ágazik ki és a 3-as főútra hajt fel Kassa irányában. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 229 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 6.

Jegyzetek

30960
30960